Miltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Västra Miltjärnen, sjö i Hagfors kommun, 
Östra Miltjärnen, sjö i Hagfors kommun, 
Miltjärnarna, sjö i Härjedalens kommun,

Se även
Milltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn